Eutychius ou Eutyches ou Eutychès ou Eutyché ou Eutyche est un nom propre qui peut désigner :

Prénom ou patronyme 
Eutyche ou Eutyches ou Eutychès ou Eutyché ou Eutychen est un prénom masculin d'origine grecque qui signifie « Enrichi » ou « Heureux ».

Eutyche ou Eutyches ou Eutychès ou Eutyché ou Eutychen peut être aussi un patronyme.

Saints des Églises chrétiennes 

Par ordre chronologique du décès présumé :
 Eutychius (), ou Eutyches ou Eutyche, disciple de saint Jean le Théologien, martyr ; célébré le 24 août. 
 Eutyche de Rome (), ou Eutyche, martyr à Rome sous l'empereur Dioclétien ; célébré le 4 février.
 Eutychius de Mérida (), ou Eutyche de Cadix ou Eutyches ou Oye, martyr à Mérida en Estrémadure ou à Cadix en Andalousie ; célébré le 11 décembre. 
 Eutyches de Côme († vers 532 ou 539), ou Eutyche ou Eutyque, évêque de Côme en Ligurie ; célébré le 5 juin. 
 Eutyche († vers 540), ou Eutyque, moine et abbé à Nursie en Ombrie ; célébré le 23 mai.
 Eutychius de Constantinople († 582), patriarche de Constantinople de 552 à 565 puis de 577 à 582, interné et déposé par Justin II ; célébré le 6 avril.

Et aussi :
 Eutychius (+ ?), ou Eutychios ou Eutyche, mort crucifié ; célébré le 2 septembre.

Autres personnages religieux
 Eutyché (), jeune homme de Troas, ressuscité par l'apôtre Paul.
 Eutychès († vers 454), clerc grec, archimandrite d'un monastère près de Constantinople.
 Eutychius d'Alexandrie (°876 - †940), patriarche d'Alexandrie en Égypte.

Personnage de l'empire byzantin 

 Eutychius (exarque de Ravenne) (727-751) dernier exarque avant la chute de Ravenne aux mains des Lombards.

Notes et références